Gallois ist der Familienname folgender Personen:

 César Julien-Jean Le Gallois (1770–1814), französischer Arzt und Physiologe, siehe César Julien Jean Legallois
 Geneviève Gallois (1888–1962), französische Benediktinerin und Künstlerin
 Jean Gallois (1632–1707), französischer Universalgelehrter
 Louis Gallois (* 1944), französischer Manager und derzeit Chief Executive Officer (CEO) des Luft-, Raumfahrt- und Rüstungskonzerns EADS
 Johann Gustav Gallois (1815–1872), Hamburger Jurist und Abgeordneter 
 Pascal Gallois, französischer Fagottist, Autor und Hochschullehrer
 Patrick Gallois (* 1956), französischer Flötist und Dirigent
 Pierre Marie Gallois (1911–2010), französischer Brigadegeneral, Geostratege und Autor
 Raymond Gallois-Montbrun (1918–1994), französischer Violinist und Komponist
 Rudolf Gallois (1894–1979), österreichischer Maschinenbauingenieur und Verbandsfunktionär